Juarense – abitanti di Ciudad Juárez
Juarense – abitanti di Juara